Horcher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Horcher (1903–1995), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat des Landkreises Lörrach
 Gustav Horcher (1873–1931), deutscher Gastronom
 Otto Horcher, deutscher Gastronom